Prophylactis är ett släkte av fjärilar. Prophylactis ingår i familjen hålmalar, (Heliozelidae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hålmalar
Prophylactis